Muhotora kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muhotora (periodiskt vattendrag), Gitega, 
 Muhotora (vattendrag), Cibitoke, 

Robotskapade Burundiförgreningar